Riester steht für: 

 Riester-Rente, nach Walter Riester benannte Form der Altersvorsorge
 Riester (Schuhmacherhandwerk), einen Flicken aus Leder des Schuhmacherhandwerks
 Riester, auch Streichbrett genannt, ein Bestandteil des Beetpfluges

Riester ist der Familienname folgender Personen:
 Franck Riester (* 1974), französischer Politiker der Union pour un mouvement populaire
 Paula Riester (* 1984), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Rudolf Riester (1904–1999), deutscher Maler 
 Walter Riester (* 1943), deutscher Politiker (SPD), Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 1998 bis 2002 

Siehe auch:
 Rieste
 Riesterer